Андре́й Владисла́вович Марчуко́в (род. 21 июня 1977, Москва) — российский  и . Кандидат исторических наук (2004). Автор двух монографий и около 80 печатных работ в российских и зарубежных печатных и электронных изданиях. Выступает в качестве эксперта по историческим и общественно-политическим проблемам на телевидении и радио.

Биография 
Родился в 1977 году в Москве. В 1994 закончил английскую спец-школу 1214 на Мосфильмовской ул. В 1999 году с отличием окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Украинское национальное движение в УССР в 1920—1930-е годы». В том же году принят А. Н. Сахаровым на работу в Институт Российской истории РАН

Работает в Институте российской истории РАН. Область научных интересов — формирование наций и национальных идентичностей на восточнославянском этническом пространстве, идеология и практика украинского национализма, этническая история России, «Русский вопрос».

Критика 
Труды Марчукова часто подвергаются критике со стороны профессиональных историков.

Украинский историк Андрей Портнов утверждает, что книга Марчукова об украинском национальном движении находится «за пределами науки», а автор «не приложил даже минимальных усилий, чтоб его текст выглядел хотя бы частично нейтральным». Портнов отмечает непоследовательность применения Марчуковым конструктивистской парадигмы (которую, по мнению Портнова, Марчуков прилагает только к украинскому национальному проекту, оставляя вопрос о русской нации в рамках примордиализма); в украинском движении Марчуков видит лишь «отрицающую доминанту», основанную на «ненависти» к России. Кроме того, по словам Портнова, в работе Марчукова представлены «аргументы для реабилитации тоталитаризма в его крайнем, сталинистском, проявлении». По мнению историка Геннадия Ефименко, книга Марчукова является украинофобской, а все утверждения автора дедуктивным методом выводятся из «аксиом» о тысячелетнем существовании Русского мира и российской великодержавности; тем не менее он отметил введение в научный оборот большого количества ранее неизвестных документальных источников и пионерский характер исследования подобного рода в российской исторической науке. По мнению историка Михаила Гаухмана, Марчуков в своих построениях исходит из открыто декларируемых консервативных и шовинистических позиций. Историк Владислав Верстюк также считает, что «не слишком привлекательный» характер украинского национального движения в трудах Марчукова является прямым следствием постулата о существовании «тысячелетнего Русского мира»; по мнению Верстюка, внимание Марчукова приковано к поиску случайных и субъективных факторов развития украинского национального движения, хотя выводы автора по вопросу его связи с созданием УССР он называет «вполне приемлемыми».

Польско-белорусский историк Андрей Тихомиров следующим образом отозвался о работах Марчукова: «Для текстов Марчукова характерен радикальный конструктивизм по отношению к украинской нации (и при этом полностью телеологическая трактовка российской), реабилитация сталинского тоталитаризма, апология концепции „советского народа“ и определение „русского мира“ (в него должны входить русские, белорусы и (только) восточные украинцы)… конструктивистская методология используется не столько в целях деконструкции исторических и политических мифов, сколько для распространения украинофобного дискурса».

Российский историк Алексей Миллер заявил, что ему неинтересно вести полемику с авторами такого уровня, как Марчуков, а текст Марчукова «Операция „Голодомор“» охарактеризовал как «постыдный». Украинский исследователь Голодомора Станислав Кульчицкий (д.и.н., Институт истории НАНУ) отозвался о той же статье как о «скандальной», а Андрей Портнов — как о написанной «в традициях советской пропаганды»). В рецензии на монографию Марчукова «Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время» доктор филологии И. С. Булкина выразила мнение, что «перед нами скорее публицистический памфлет, нежели историческое исследование, и к нему вряд ли имеет смысл предъявлять претензии историографического или литературоведческого толка», а также заявила, что Марчуков не владеет инструментами и механизмами социологического анализа массового сознания, а используемые им литературные цитаты зачастую вторичны.

Публикации 
 научные статьи
 Движение за автокефалию Православной церкви на Украине в 1917—1919 годах и украинское национальное движение // Мир истории. 2000. — № 3.
 Движение за создание Украинской автокефальной православной церкви в 1920 — начале 1921 годов // Богословский сборник. Вып. 8. — М., 2001. — С. 395—412.
 Еврейское крестьянство: миф или реальность? Еврейская сельскохозяйственная колонизация. Проблемы межнациональных отношений в УССР в 1920-е годы // Россия. Век XXI. 2002. — № 4. — С. 102—115.
 Маленький мир с маленькими людьми. Советский политический анекдот в дневниках украинского литератора // Родина. 2002. — № 2. — С. 81—85.
 Украинская автокефальная православная церковь: возникновение и особенности внутреннего устройства (1921—1922 годы) // Богословский сборник. — М., 2002. Выпуск 10. — С. 320—336
 Украина и русинское движение. Диалог или конфронтация? // Россия XXI. 2002. — № 1. — С. 48—65.
 Некоторые аспекты межэтнических отношений на Советской Украине в 1920-е годы. Славянское население и проблема антисемитизма // История народов России в исследованиях и документах. М., 2004. — Вып. 1. — С. 159—185.
 А был ли «голодомор»? Или непопулярные мысли об одном политическом брэнде // Россия XXI. 2004. — № 6. — С. 124—143.
 Рабочий класс Советской Украины: штрихи к национальному портрету (1920-е годы) // Отечественная история. 2005. — № 3. — С. 83 — 95.
 Переяславская Рада в идеологической системе украинства: вехи истории // Вестник Юго-Западной Руси. 2006. — № 1. — С. 40—53.
 Россия, Украина и проблема «русской Галиции» // Вопросы истории. — 2007. — № 2. — С. 157—166
 Православие, нация и общество: духовно-ментальное единство Украины в свете церковных расколов (XX век) // Церковь в истории России. — М., 2007. Сборник 7. — С. 426—452.
 «Голодомор» в идеологической системе украинства // Вестник Юго-Западной Руси. 2008. — № 2. — С. 81 — 95.
 Когда реальность слабее догмы: судьба «теории борьбы двух культур» Дмитрия Лебедя // Между Москвой, Варшавой и Киевом. Сборник статей. — М., 2008. — С. 225—242.
 Советский патриотизм и национальная идентичность: восточнославянский аспект // Патриотизм — составляющая государственной национальной политики России: теория, практика. — М., 2010. — С. 59-84.
 Nikolay Gogol. Sobre lo ruso y lo ukraniano // Cita internacional. 2009. — Junio № 61. — P. 32-33.
 Русский вопрос, российский патриотизм и Украина // Русин. 2009. — № 2 (16). — С. 120—125.
 «Не было, нет и быть не может». Проблемы национально-культурного развития русинов Галиции и Закарпатья в освещении украинской историографии // Русины Карпатской Руси: проблемные вопросы истории и современность. Ростов-на-Дону — Новочеркасск, 2010. — С. 49-81.
 К вопросу о фальсификациях истории на Украине // Сборник Русского исторического общества. М., 2011. — Т. 11 (159). — С. 143—161.
 Украинское национальное движение и КП(б)У // Вопросы национализма. 2014. — № 2 (18). — С. 75-92.
 Прочь от Москвы! // Вопросы национализма. 2014. — № 3 (19). — С. 165—188.
 Противостояние национальных проектов на Украине в контексте современных событий // Уроки Новороссии для будущего России. Научно-экспертная сессия. Центр научной политической мысли и идеологии; общественное движение «Новороссия»; Русское экономическое общество им. С. Ф. Шарапова. 2015. — С. 105—117.
 Отзвуки «казачьего автономизма» в умонастроениях малороссийского дворянства: взгляд через призму личности Н. В. Гоголя (первые десятилетия XIX в.) // История народов России в исследованиях и документах. — Москва, 2016. — С. 199—237.
 Политическая элита Малороссии // Этнические элиты в национальной политике России. — Москва ; Санкт-Петербург, 2017. — С. 149—222.
 Украина глазами российского «освободительного» движения: Истоки коллективного стереотипа // История народов России в исследованиях и документах. — Москва, 2018. — С. 259—279.

 книги
 Украинское национальное движение: УССР. 1920—1930 годы: цели, методы, результаты. — Москва : Наука, 2006. — 598 с. — ISBN 5-02-033993-8
 Украинское национальное движение: УССР. 1920—1930 годы: цели, методы, результаты. — Москва : Центрполиграф, 2015. — 593 с. — ISBN 978-5-227-05824-9. — 2000 экз.
 Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. — Москва : Regnum, 2011. — 293 с. — (Selecta; XXVI). — ISBN 978-5-91887-017-4
 Образы регионов в общественном сознании и культуре России (XVII—XIX вв.). — Тула: Гриф и К, 2011. — 352 с. (соавторы: Трепавлов В. В., Федосова Э. П., Гатагова Л. С., Бекмаханова Н. Е.)
 Герои-покрышкинцы о себе и своем командире. Правда из прошлого, 1941—1945. — Москва : Центрполиграф, печ. 2013. — 670 с. — (Правда о войне). — ISBN 978-5-227-05021-2
 Герои-покрышкинцы о себе и своём командире: правда из прошлого, 1941—1945. — Москва : Центрполиграф, 2014. — 670 с. — (Сражения в воздухе. Военная авиация XX века). — ISBN 978-5-227-04989-6
 Украинское национальное движение: УССР, 1920—1930-е годы : цели, методы, результаты. — Москва : Центрполиграф, 2015. — 591 с. — ISBN 978-5-227-05824-9
 От Ленинграда до Берлина : воспоминания артиллериста о войне и однополчанах, 1941—1945. — Москва : Центрполиграф, cop. 2015. — 317 с. — (На линии фронта. Правда о войне). — ISBN 978-5-227-05689-4 — 2500 экз.
 Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII—XX вв.). — Москва : Кучково поле, 2018. — 510 с. — ISBN 978-5-9950-0945-0 — 500 экз

 публицистика
 Об Украине, России и даже немножко об Ираке // Россия XXI. 2003. — № 3. — С. 16-21;
 Рец.: А. И. Вдовин. Русские в XX веке // Отечественная история. 2005. — № 6. — С. 217—218.
 «Украинская» болезнь русской нации // Отечественная история. — 2006. — № 6. — С. 217‒219.
 Голод 1932—1933 гг. или «геноцид украинцев»? // regnum.ru, 30 ноября 2006
 Операция «голодомор» // Родина. 2007. — № 1. — С. 60—67.
 Причины незалежного раскола // Политический журналъ. 2007. — № 13-14 (156—157). — С. 60—63.
 Николай Гоголь: о русском единстве и украинстве // РИА-Новости, 19.03.2009
 Политические репрессии в СССР: мифы и реальность // Молодая гвардия. 2010. — № 1. — С. 245—248.
 «Козье болото» и Майдан-2: очередное обострение старой про-блемы // 22 января 2014
 Малорусская альтернатива // Русский дом. 2010. — № 1. — С. 40-41.
 Малорусский проект: о решении украинско-русского национального вопроса // regnum.ru, 23 ноября 2011
 Мифы федерализации: почему РФ цепляется за «единство Украины»? // regnum.ru, 14 апреля 2014
 «Новороссийская идентичность» — необходимость или опасные игры разума? // regnum.ru, 23 ноября 2014
 Донбасс: Курс на русский мир или восстановление «украинского проекта»? // regnum.ru, 12 марта 2015
 Луганск: война и мир. О поездке в Новороссию // regnum.ru, 22 апреля 2015
 Украинские перебежчики: «блудные сыновья» или «засланные казачки»? // regnum.ru, 24 июня 2015
 «Марс наш!» // regnum.ru, 14 декабря 2016
 Гоголь как зеркало эпохи: умонастроения и этностереотипы малороссийского дворянства // rusrand.ru, 12 июня 2017
 Андрей Марчуков: Инвестиции России поддерживают русофобский режим в Киеве // realtribune.ru, 12 октября 2017
 Андрей Марчуков: Сдача Донбасса подорвёт позиции Путина внутри России и за рубежом // realtribune.ru, 17 сентября 2017
 50 побед Александра Клубова // stoletie.ru, 13.07.2019
 Русский вопрос и Новороссия // stoletie.ru, 18 ноября 2019

 интервью
 Андрей Марчуков: Создание Малороссии позволит преодолеть хаос на территории бывшей Украины // realtribune.ru, 20 июля 2017
 Андрей Марчуков: С играми в восстановление «дружественной» и «братской» Украины пора покончить // novorosinform.org, 24 ноября 2018
 Российский историк: Новороссия, раз возродившись, уже не исчезнет // eadaily.com, 30 января 2019
 Андрей Марчуков: Русским надо поставить точку в гражданской войне 100-летней давности // realtribune.ru, 1 сентября 2019
 Андрей Марчуков: Главное — быть русским, а политические пристрастия вторичны // novorosinform.org, 5 сентября 2019
 Андрей Марчуков: Новороссия должна стать политической реальностью // novorosinform.org, 30 ноября 2019
 Как русинов превращали в «украинцев», чтобы оторвать от России // kp.ru, 19 апреля 2021

Примечания

Ссылки 
 Страница старшего научного сотрудника Андрея Марчукова на сайте Института российской истории РАН
 Страница А. Марчукова на Webtvnews.ru
 Андрей Марчуков на сайте regnum.ru

Сотрудники Института российской истории РАН